Étienne Morel de Chédeville – drammaturgo e librettista francese
 François Chédeville – artista e artigiano francese
 Nicolas Chédeville – oboista e compositore francese